

Public domainet Atlas of the World Battle Fronts in Semimonthly Phases to August 15 1945 var et dokument produceret for Chief of Staff der hørte under United States Army i 1945.
Atlasset viste 2. verdenskrigs Stillehavskrigen og Krigen i Europas frontlinjer med to ugers interval mellem 1. juli 1943 og 15. august 1945. 

Forklaring:

1943

Juli 1943

1.

15.

August 1943

1.

15.

September 1943

1.

15.

Oktober 1943

1.

15.

November 1943

1.

15.

December 1943

1.

15.

1944

Januar 1944

1.

15.

Februar 1944

1.

15.

Marts 1944

1.

15.

April 1944

1.

15.

Maj 1944

1.

15.

Juni 1944

1.

15.

Juli 1944

1.

15.

August 1944

1.

15.

September 1944

1.

15.

Oktober 1944

1.

15.

November 1944

1.

15.

December 1944

1.

15.

1945

Januar 1945

1.

15.

Februar 1945

1.

15.

Marts 1945

1.

15.

April 1945

1.

15.

Maj 1945

1.

15.

Juni 1945

1.

15.

Juli 1945

15.

August 1945

1.

15. 

2. verdenskrig
Kort